Presidente de la Generalidad puede referirse a:

 Presidente de la Generalidad de Cataluña, la más alta representación de la Generalidad de Cataluña.
 Presidente de la Generalidad Valenciana, la más alta representación de la Generalidad de la Comunidad Valenciana.